Афровенатор () — род ящеротазовых динозавров из семейства неовенаторидридов, группы тероподов, живших в меловом периоде (около 135 миллионов лет назад), на территории нынешней Африки. Окаменелости теропода были найдены в местности Agadez (формация Tiourarén) в Нигере. Впервые описан палеонтологом Полом Серено в 1994 году. Представлен одним видом — Afrovenator abakensis.

К 90-м годам это был единственный почти целый скелет найденного в Африке теропода. Его сходство с североамериканским аллозавром доказывает, что в то время оба континента ещё были соединены.

Сильные задние конечности афровенатора доказывают, что он был создан для активной охоты, а сильные передние конечности (длиннее, чем у его родственников аллозавра) с большими изогнутыми когтями были идеально приспособлены, чтобы хватать и удерживать дичь. Скелет довольно лёгкий при внушительных размерах животного, на хвосте костные пластины, частично накладывающиеся друг на друга. Все эти черты характерны для стремительно передвигающихся животных. Череп низкий, без гребней.

Длина динозавра была 8-9 метров.

Примечания

Ссылки 
 Классификация ископаемых The Paleobiology Database на www.paleodb.org 

Динозавры юрского периода
Динозавры Африки
Мегалозавроиды
Фоссилии, описанные в 1994 году